Сырое́жка может означать:
 Сыроежка — род пластинчатых грибов семейства Сыроежковые ().
 Сыроежки — деревня в Берестовицком районе Гродненской области Республики Беларусь.